Ibidionini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, que compreende cerca de 999 espécies, distribuídas por 55 gêneros em três subtribos.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Ibidionini
 Subtribo Compsina (Martins, 1970)
 Subtribo Ibidionina (Thomson, 1860)
 Subtribo Tropidina (Martins, 1968)

Referências

Cerambycinae
Ibidionini